El Torneig de São Paulo 2018, també conegut com a Brasil Open 2018, és una competició tennística disputada sobre terra batuda interior que forma part de les sèries 250 de l'ATP. La dissetena edició del torneig es va celebrar entre el 26 de febrer i el 7 de març del 2018 al Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães de São Paulo, Brasil.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 
 

2018
ATP World Tour 2018